Gromòn kan syfta på:

Haiti 

 Arrondissement de Gros Morne, arrondissement, Artibonite, 
 Gros Morne (kommun), Artibonite, 
 Gros Morne (ort), Artibonite,